Naoya Tamura (shorttracker) (18 juni 1979), Japans shorttrackschaatser
 Naoya Tamura (voetballer) (20 november 1986), Japans voetballer